Il Franciacorta spumante rosé è un vino DOCG la cui produzione è consentita nella provincia di Brescia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosato più o meno intenso
odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, fine, gentile, ampio e composito
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Zona di produzione 
L'intero territorio amministrativo dei comuni di Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo-Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonché la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago San Martino che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOCG della provincia di Brescia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Chardonnay
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot bianco
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot nero